Николай Иванович Сеснев (1919—1979) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился в 1919 году в селе Александровка (ныне —  Пензенской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 3 класса. В 1935 году, прибавив себе возраст, завербовался на Дальний Восток. Жил в городе Сучан (с 1972 года — Партизанск) Приморского края. Работал на шахте.

В 1939 году был призван в Красную Армию. На фронте в Великую Отечественную войну с февраля 1942 года. Боевой путь начал в составе 109-й отдельной стрелковой бригады на Брянском фронте, был командиром отделения. В начале июля 1942 года, видимо, был ранен или попал в окружение, в части считался без вести пропавшим.

К лету 1944 года гвардии старший сержант Сеснёв командовал отделением станковых пулеметов 210-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики.

23 июня 1944 года гвардии старший сержант Сеснёв со своим отделением перерезал пути отхода противнику близ железнодорожной станции Сиротино (Шумилинский район Витебской области) и истребил до 20 гитлеровцев. Приказом от 1 августа 1944 года гвардии старший сержант Сеснёв Николай Иванович награжден орденом Славы 3-й степени (№ 102280).

13 августа 1944 года при отражении контратак противника у населенного пункта Анес-Мемеле (8 км юго-западнее города Скайсткалне, Латвия) гвардии старшина Сеснёв, выдвинувшись с пулеметом на фланг, отрезал вражескую пехоту от танков и уничтожил до 15 гитлеровцев.
Приказом от 3 октября 1944 года гвардии старшина Сеснёв Николай Иванович награжден орденом Славы 2-й степени (№ 7483).

1 ноября 1944 года при отражении контратак противника под населенным пунктом Муцениэки (северо-восточнее города Приекуле, Латвия) гвардии старшина Сеснёв из пулемета сразил более 10 гитлеровцев. В ходе атаки выдвинулся с пулеметами во фланг противнику и подавил 4 огневые точки, обеспечив продвижение стрелковых подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии старшина Сеснёв Николай Иванович награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1532). Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году был демобилизован. Жил в Узбекистане, в городах Янгиюль, затем Ахангаран Ташкентской области. Работал грузчиком. Скончался 17 декабря 1979 года.

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Славы I степени
 Орден Славы II степени
 Орден Славы III степени
 Медаль «За отвагу»

Примечания

Ссылки 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны